Министерство землеведения Индии образовано в 2006 году в результате слияния Департамента метеорологии Индии, Национального центра среднесрочных прогнозов погоды, Индийского института тропической метеорологии, Центра оценки рисков при землетрясениях и Министерства развития океана. Это одно из самых молодых министерств правительства Индии.

Функции 
Мандат министерства заключается в развитии атмосферных наук, науке об океане, океанских технологии и сейсмологии на основе комплексного подхода.

Организации 
 Индийский институт тропической метеорологии
 Департамент метеорологии Индии
 Индийский национальный центр служб информации об океане
 Национальный центр среднесрочных прогнозов погоды
 Национальный центр исследований Антарктики и океана
 Национальный институт океанских технологий
 Центр оценки рисков при землетрясениях
 Проектный директорат управления акваториями
 Центр морских живых ресурсов и экологии

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Индии
Организации, основанные в 2006 году